Slaget vid Tannenberg kan syfta på:

 Slaget vid Tannenberg (1410)
 Slaget vid Tannenberg (1914)